Hildebrand je lahko:
 Hildebrand (ime)
 Hildebrand (priimek):
 Adolph Ernst Robert Hildebrand, nemški kipar (1847-1921)
 Bruno Hildebrand, nemški ekonomist (1812-1878)